Lebjazsje – település Oroszországban, az Altaji határterület Barnaul városi körzetében
 Lebjazsje – település Oroszországban, az Altaji határterület Pavlovszki járásában
 Lebjazsje – település Oroszországban, a Kirovi területen 
 Lebjazsje – település Oroszországban, a Kurgani területen